August von Herff ist der Name folgender Personen:

* August von Herff (General) (1832–1912), deutscher Generalmajor und Ordenskanzler 
 August von Herff (Mediziner) (1859–1938), deutscher Augenarzt